Badrutt ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Badrutt (1819–1889), Schweizer Hotelier
 Reto Badrutt (1908–??), Schweizer Skispringer

Siehe auch:
 Badrutt’s Palace, 5-Sterne-Hotel in St. Moritz